GLAY (произн. Глэй) — поп-рок-группа из города Хакодатэ на острове Хоккайдо, Япония. К концу 2008 года группа продала 28 миллионов копий своих 43 синглов и 23 миллиона копий своих 14 альбомов.

Состав 
 TERU – вокал
 TAKURO – гитара (лидер, автор слов и музыки большинства песен группы)
 HISASHI – гитара
 JIRO – бас-гитара

Бывшие участники
 SHINGO – ударные (1990–1992)
 ISO – ударные (1992)
 AKIRA – ударные (1992–1994)
 NOBUMASA – ударные (1994–1995)

Дискография

Синглы

Альбомы

Компиляции

Примечания

Ссылки 
  
 

Группы поп-рока
Поп-группы Японии
Рок-группы Японии
Музыканты visual kei
Пауэр-поп-группы
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1988 году
Музыкальные коллективы 1980-х годов
Музыкальные коллективы 1990-х годов
Музыкальные коллективы 2000-х годов
Музыкальные коллективы 2010-х годов
Квартеты
Участники конкурса Кохаку ута гассэн
Персоналии:Хакодате
Лауреаты Japan Record Awards